Marco Insam (né le  à Bolzano dans le Trentin-Haut-Adige) est un joueur professionnel italien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière de joueur 
En 2006, il joue son premier match en Série A avec le Hockey Club Junior Milano Vipers avant de partir s'aguerrir en Midget AAA de la Saskatchewan. En 2007, il joue une saison complète avec le club de Milan. En 2008, il sélectionné en seconde ronde en  du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey par les IceDogs de Niagara de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Carrière internationale 
Il représente l'Italie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. En 2008, il fait partie de la sélection senior pour le championnat du monde. Il est sur le banc lors du premier match du barrage de relégation perdu contre la France.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde junior
 2008 : meilleur buteur de la division 2 groupe A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| Milan|| Serie A|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Hounds de Notre Dame|| SMAAAHL|| 37|| 25|| 16|| 41|| 34|| 12|| 7|| 7|| 14|| 6
|-
| 2007-2008|| Milan|| Serie A|| 26|| 7|| 8|| 15|| 16|| 9|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2008-2009 ||IceDogs de Niagara ||LHO || 59|| 23|| 18|| 41|| 24|| 10|| 4|| 4|| 8|| 5
|-
| 2009-2010 || IceDogs de Niagara || LHO || 67|| 9|| 10|| 19|| 14|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2010-2011 ||HC Bolzano || Serie A || 37|| 19|| 9|| 28|| 32|| 11|| 2|| 9|| 11|| 10
|-
| HC Appiano || Serie A2 || 1|| 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || HC Bolzano || Serie A || 28|| 6|| 6|| 12|| 8|| 12|| 4|| 3|| 7|| 14
|-
| Pergine || Serie A2 || 2|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC Bolzano || Serie A || 40|| 16|| 9|| 25|| 28|| 6|| 1|| 2||3 || 4
|-
|2013-2014 || HC Bolzano || EBEL || 41|| 9|| 2||11 || 12|| 13|| 5|| 2|| 7|| 2
|-
|2014-2015 || HC Bolzano || EBEL || 54|| 13|| 8|| 21|| 20|| 7|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
|2015-2016 || HC Bolzano || EBEL || 52|| 8|| 6|| 14|| 12|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2016-2017 || HC Bolzano || EBEL || 54|| 10|| 12|| 22|| 14|| 9|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
|2017-2018 || Ässät || Liiga || 59|| 8|| 11|| 19|| 12|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2018-2019 || HC Bolzano || EBEL || 53|| 13|| 13|| 26|| 12|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|2019-2020 || HC Bolzano || EBEL || 47|| 12|| 12|| 24|| 6|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2020-2021 || HC Bolzano || ICEHL || 45|| 7|| 11|| 18|| 6|| 11|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2021-2022 || HC Bolzano || ICEHL  ||  ||

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en juin 1989
Naissance à Bolzano
Personnalité italienne du XXIe siècle
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur des IceDogs de Niagara
Joueur du HC Bolzano
Joueur du HC Appiano
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori